Phellostroma är ett släkte av svampar. Phellostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phellostroma